

Geografia 
 Ungheria
 Vereb – comune nella provincia di Fejér

Persone 
 István Veréb – lottatore ungherese, specializzato nella lotta libera
 Krisztián Veréb – canoista ungherese